Фэтти вступает в полицию () — американская короткометражная кинокомедия Джорджа Николса 1913 года с Роско Арбаклом в главной роли.

Сюжет 
Фэтти спасает девочку, которая тонет, а она оказалась дочерью шефа полиции. За такое геройство его принимают на работу полицейским. Но эта работа оказалась не очень приятной …

В ролях 
 Роско 'Толстяк' Арбакл — Фэтти
 Чарльз Эйвери — полицейский
 Мак Суэйн — полицейский
 Лу Бреслоу — парень
 Гарри Дэро — лысый полицейский
 Минта Дёрфи — няня
 Дот Фарли — девушка Фэтти
 Уильям Хаубер — полицейский
 Берт Ханн — полицейский
 Джордж Джеско — полицейский
 Эдгар Кеннеди

Ссылки 
 Fatty Joins the Force  on YouTube
 

Немые кинокомедии
Чёрно-белые кинокомедии
Чёрно-белые фильмы 1910-х годов
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы Джорджа Николса
Кинокомедии 1913 года
Кинокомедии США
Фильмы США 1913 года